

Toponyme

Attica est une ville de l'État de l'Indiana.
 Attica est une ville de l'État du Kansas.
 Attica est une ville de l'État de New York.
 Attica est une prison située dans la ville d'Attica, New York.
 Attica, un village du comté de Genesee, dans l'État de New York.
 Attica, un village du comté de Seneca, dans l'Ohio)

L'Attique, région qui entoure Athènes.

Cinéma 

Attica, film documentaire sur la mutinerie de la prison d'Attica sorti en 1974.
Attica, film documentaire sur le même sujet sorti en 2021.

Autres 
 Attica est le nom d’un consortium de transport maritime grec, possédant notamment la compagnie Superfast Ferries.

Voir aussi